Jméno a příjmení Jaroslav Vávra nosilo nebo nosí více osob:

 Jaroslav Vávra (fotbalista) (1940–2009) – český fotbalový brankář
 Jaroslav Vávra (herec) (1895–1960) – český herec
 Jaroslav Vávra (fotograf) (1920–1981) – český malíř, člen Skupiny Máj, fotograf, člen DOFO
 Jaroslav Vávra (ministr) (* 1935) – český a československý politik KSČ, ministr vlády České socialistické republiky v 80. letech 20. století
 Jaroslav Vávra (poslanec) (1925–???) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Jaroslav Raimund Vávra (1902–1990) – český cestovatel a spisovatel